Тосток — посёлок в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Сузопского сельсовета.

История 
Основан в 1726 г. В 1928 году село Тосток состояла из 171 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Тостокского сельсовета Солтонского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района